Технически университет може да се отнася за някой от следните технически университети:

В България 
 Технически университет, Варна;
 Технически университет, Габрово;
 Технически университет, София;

В други страни 
 Технически университет, Берлин, Германия;
 Технически университет, Виена, Австрия;
 Технически университет, Дрезден, Германия;
 Технически университет (Бърно), Чехия;

Вижте също 
 Близкоизточен технически университет, Анкара, Турция;
 Филиал, Пловдив на ТУ, София, наричан и Технически университет, Пловдив.